Анто́нио Ту́рра (, 1736 — 1797) — итальянский ботаник, минералог и врач.

Биография 
Антонио Турра родился в городе Виченца 25 мая 1736 года. Возможно также, что он родился 25 марта 1730 года.

С раннего возраста Антонио занимался сбором и каталогизацией растений и приобрёл известность в области ботаники. Он получил образование в области медицины и философии в Падуанском университете, а затем начал заниматься врачебной практикой в Виченце.

Антонио Турра скончался в возрасте 61 года 4 или 7 сентября 1797 года.

Научная деятельность 
Антонио Турра специализировался на водорослях и на семенных растениях.

Научные работы 
Антонио Турра является автором следующих работ:

 Catalogus plantarum horti Corneliani methodo sexuali dispositus anno MDCCLXXI, atque ab Antonio Turra elaboratus.
 Vegetabilia Italiae indigena, methodo linneiano disposita.
 Florae italicae prodromus.
 De' modi di procurare la moltiplicazione de' bestiami. 1776.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Antonio Turra, medico e botanico vicentino (1736—1797)

Ботаники по алфавиту
Ботаники Италии
Медики по алфавиту
Медики Италии